Torrents:
Torrent del Puig (Ripollès): torrent situat a la comarca del Ripollès.
Torrent del Puig (Berguedà): torrent situat a la comarca del Berguedà.
Torrent del Puig (Baix Llobregat): torrent situat a la comarca del Baix Llobregat.
Torrent del Puig (Bages): torrent situat a la comarca del Bages.
Torrent del Puig (Alt Camp): torrent situat a la comarca de l'Alt Camp.